Nibelle steht für:
 Nibelle, eine Gemeinde im französischen Département Loiret

Nibelle ist der Familienname folgender Personen:
 Adolphe Nibelle (1825–1895), französischer Komponist
 Henri Nibelle (1883–1967), französischer Organist und Komponist